Юния Терция или Тертула (; * 70-те години на 1 век пр.н.е.; † 22 г.) е римска аристократка.

Биография 
Тя е третата дъщеря на Сервилия Цепиона от втория ѝ съпруг Децим Юний Силан (консул 62 пр.н.е.), сестра по майчина линия на Марк Юний Брут и съпруга на Гай Касий Лонгин. Като роднина на толкова много противоречиви фигури от късната Римска Република, много слухове се носят около Терция. Първо някои казват за нея, че е извънбрачна дъщеря на Юлий Цезар, любовник на майка ѝ по времето, когато Юния е родена. По-късно се говори, че Сервилия я предложила на Цезар, когато интересът му към майката започнал да спада. Това станало причина Цицерон да забележи на един търг, на който Цезар продал на Сервилия стоки с намалени цени, че цените са отбити с по една трета (tertia).

Подобно на своята майка, на Терция било писано да надживее съпруга си Касий, без да бъде притеснявана от триумвирите и Август. Тя доживява до дълбока старост, умирайки при управлението на император Тиберий около 22 г. Натрупва голямо състояние по време на дългия си живот като вдовица и оставя богатството си на много видни римляни, най-вече самия император. Тиберий връща жеста като я почита с голямо погребение, но забранява маските на Брут и Касий да бъдат показвани по време на процесията.

Източници 

Жени от Древен Рим
Юнии